Хворост:
 Хворост — опавшие ветви деревьев, используемые как топливо и для строительства.
 Хворост — мучное кондитерское изделие.
 Хворост, Максим Владимирович (род. 1982) — украинский фехтовальщик-шпажист, чемпион мира и Европы.